Dąbrowski (forma żeńska: Dąbrowska, liczba mnoga: Dąbrowscy) – nazwisko polskie, najczęściej spotykane w województwie podlaskim. Obecnie jest to dziesiąte pod względem popularności nazwisko w Polsce. Według bazy PESEL 22.01.2022 r. nosiło je 44 204 Polek i 42 249 Polaków.

Etymologia 
Nazwisko Dąbrowski należy do grupy nazwisk odmiejscowych, powstało poprzez dodanie formantu -ski do nazwy miejscowej Dąbrowa.

Rody szlacheckie 
Nazwisko Dąbrowski nosiło w Polsce kilkadziesiąt rodów szlacheckich. Byli to Dąbrowscy herbów: Abdank, Bawola Głowa, Bojcza, Cholewa, Dąbrowa, Dołęga, Drogosław, Godzięba, Grabie, Hołobok, Jastrzębiec, Jelita, Junosza, Korab, Korczak, Kuszaba, Leliwa, Lew II, Lubicz, Nałęcz, Nieczuja, Ogończyk, Ossorya, Pierzcha, Pobóg, Poraj, Przerowa, Radwan, Rawicz, Rola, Sas, Ślepowron, Sokola, Suchekomanty, Szeliga, Topór, Trzy Gwiazdy, Wadwicz, Warnia, Wnuk, Zabawa, Zagłoba, Zaręba. Trzy rody Dąbrowskich pieczętowały się herbami własnymi o nazwie Dąbrowski.

Znani Dąbrowscy 
 Aldona Dąbrowska – polska piosenkarka i autorka tekstów
 Alicja Dąbrowska (ur. 1956) – polska polityk, posłanka na Sejm III RP
 Alicja Dąbrowska (ur. 1983) – aktorka polska
 Anna Dąbrowska (ur. 1809, zm. 1870) – polska siostra miłosierdzia
 Anna Dąbrowska (ur. 1975) – aktorka polska
 Ania Dąbrowska (ur. 1981) – piosenkarka polska
 Izabela Dąbrowska (ur. 1956) – aktorka polska
 Katarzyna Dąbrowska (ur. 1984) – polska piosenkarka i aktorka
 Krystyna Dąbrowska (ur. 1906, zm. 1944) – polska rzeźbiarka, malarka, sanitariuszka w powstaniu warszawskim
 Krystyna Dąbrowska (ur. 1973) – polska szachistka, arcymistrzyni
 Krystyna Dąbrowska (ur. 1979) – polska poetka, grafik, tłumaczka, autorka słuchowisk radiowych
 Maria Dąbrowska (ur. 1889, zm. 1965) – powieściopisarka polska
 Pelagia Dąbrowska (ur. 1843, zm. 1909) – nauczycielka polska, żona Jarosława Dąbrowskiego
 Waleria Dąbrowska (ur. 1859, zm. 1911) – rzeźbiarka polska
 Wanda Dąbrowska (ur. 1884, zm. 1974) – bibliotekarka polska
 Adam Dąbrowski (zm. 1494) – kanonik gnieźnieński i krakowski
 Adam Dąbrowski (ur. 1848, zm. 1920) – polski rejent w Odessie
 Adam Dąbrowski (ur. 1947) – polski koszykarz
 Aleksander Dąbrowski (ur. 1787, zm. 1836?) – polski podpułkownik  napoleoński
 Aleksander Dąbrowski (ur. 1860, zm. 1938) – polski prałat, kustosz bazyliki metropolitalnej w Kownie
 Aleksander Dąbrowski (ur. 1870, zm. 1925) – generał brygady Wojska Polskiego
 Andrzej Dąbrowski (zm. 1493) – dziekan gnieźnieński
 Andrzej Dąbrowski (ur. 1938) – polski piosenkarz, wokalista jazzowy, perkusista, kierowca rajdowy
 Andrzej Dąbrowski – polski dowódca wojskowy
 Andrzej Dąbrowski (ur. 1947) – polski chemik, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 Andrzej Dąbrowski (ur. 1972) – polski polityk i samorządowiec
 Andrzej J. Dąbrowski (ur. 1974) – polski aktor
 Antoni Dąbrowski – major w powstaniu kościuszkowskim, porucznik 3. Brygady Kawalerii Narodowej w 1792 roku
 Antoni Dąbrowski (ur. 1769, zm. 1825) – polski matematyk, pijar
 Antoni Samuel Dąbrowski (ur. 1774, zm. 1838) – polski malarz
 Benedykt Dąbrowski (ur. 1920, zm. 1962) – polski pilot wojskowy, uczestnik II wojny światowej
 Benedykt Dąbrowski (ur. 1961) – polski żużlowiec
 Bonawentura Dąbrowski (ur. 1807, zm. 1862) – polski malarz portrecista i miniaturzysta
 Bolesław Dąbrowski (ur. 1911, zm. 1997) – polski uczony, specjalista ekonomiki rybactwa
 Bolesław Dąbrowski (ur. 1886, zm. 1965) – polski działacz komunistyczny i związkowy
 Bronisław Dąbrowski (ur. 1815, zm. 1880) – polski działacz niepodległościowy
 Bronisław Dąbrowski (ur. 1903, zm. 1992) – polski aktor i reżyser teatralny
 Bronisław Dąbrowski (ur. 1917, zm. 1997) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski
 Cezary Dąbrowski (ur. 1941) – polski polityk, ekonomista, wojewoda pomorski
 Cezary Dąbrowski – perkusista polski
 Czesław Dąbrowski (ur. 1891, zm. po 1940) – polski nauczyciel i działacz społeczny, wykładowca związany z Mińskiem Białoruskim
 Czesław Dąbrowski (ur. 1932) – polityk polski, poseł na Sejm PRL
 Damian Dąbrowski (ur. 1992) – polski piłkarz, pomocnik
 Daniel Dąbrowski (ur. 1983) – polski lekkoatleta, sprinter
 Dariusz Dąbrowski (ur. 1965) – historyk polski
 Eleonora Dąbrowska (ur. 1795) – francuska pisarka polskiego pochodzenia, markiza de Saint Chamans
 Eugeniusz Dąbrowski (ur. 1901, zm. 1970) – polski duchowny katolicki, biblista, tłumacz Nowego Testamentu, krytyk i wykładowca
 Feliks Dąbrowski (zm. 1881) – polski duchowny katolicki, bernardyn, uczestnik powstania styczniowego.
 Florian Dąbrowski (ur. 1798, zm. 1848) – oficer polski, major, uczestnik powstania listopadowego i wielkopolskiego
 Florian Dąbrowski (ur. 1913, zm. 2002) – polski kompozytor, pedagog i działacz muzyczny
 Florian Dąbrowski (ur. 1911, zm. 1944) – polski żołnierz
 Franciszek Dąbrowski (ur. 1904, zm. 1962) – oficer polski, komandor porucznik Marynarki Wojennej RP
 Franciszek Ksawery Dąbrowski (ur. 1761, zm. 1839) – oficer polski, generał
 Henryk Dąbrowski (ur. 1927, zm. 2006) – polski architekt, malarz, profesor Politechniki Warszawskiej
 Ignacy Dąbrowski (ur. 1900, zm. 1941) – adwokat polski
 Ignacy Dąbrowski (ur. 1869, zm. 1932) – pisarz polski
 Ireneusz Dąbrowski (ur. 1953) – polski informatyk, menedżer
 Ireneusz Dąbrowski (ur. 1973) – polski ekonomista, prawnik, polityk
 Jacek Dąbrowski (ur. 1974) – piłkarz polski
 Jakub Dąbrowski (ur. 1862, zm. 1939) – polski ksiądz katolicki, dziekan podmiejskiego dekanatu warszawskiego
 Jan Dąbrowski (ur. 1810, zm. 1887) – polski duchowny katolicki, działacz narodowy i pedagog
 Jan Dąbrowski (ur. 1876, zm. po 1939) – polski ziemianin, poseł na Sejm Ustawodawczy w II RP
 Jan Dąbrowski (ur. 1882, zm. 1940) – polski adwokat, publicysta
 Jan Dąbrowski (ur. 1887, zm. po 1941) – polski burmistrz Glinian, poseł na Sejm III kadencji w II RP
 Jan Dąbrowski (ur. 1888, zm. 1975) – polski architekt i konserwator
 Jan Dąbrowski (ur. 1890, zm. 1965) – historyk polski
 Jan Dąbrowski (ur. 1904, zm. 1964) – polski działacz robotniczy, dziennikarz, poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–1952)
 Jan Dąbrowski (ur. 1934) – archeolog polski
 Jan Dąbrowski – polski fizyk, pisarz i publicysta
 Jan Henryk Dąbrowski (ur. 1755, zm. 1818) – oficer polski, generał, twórca Legionów Polskich we Włoszech
 Jan Kanty Dąbrowski (ur. 1791, zm. 1853) – polski biskup katolicki, biskup pomocniczy poznański
 Jan Michał Dąbrowski (ur. 1718, zm. 1779) – oficer polski, pułkownik
 Jan Michał Dąbrowski (ur. 1783, zm. 1827) – oficer polski, generał
 Jan Stanisław Dąbrowski (ur. 1663, zm. 1749) – żołnierz I Rzeczypospolitej
 Janusz Dąbrowski (ur. 1938, zm. 2012) – polski tancerz i choreograf
 Janusz Andrzej Dąbrowski (ur. 1962) – polski samorządowiec, radny i burmistrz Jarosławia
 Jarosław Dąbrowski (ur. 1836, zm. 1871) – polski działacz niepodległościowy, oficer, generał, wódz naczelny wojsk Komuny Paryskiej
 Jerzy Dąbrowski (zm. 1484) – podkomorzy pomorski
 Jerzy Dąbrowski (ur. 1888, zm. 1933) – major wojsk polskich, historyk wojskowy
 Jerzy Dąbrowski (ur. 1889, zm. 1940) – oficer polski, podpułkownik WP
 Jerzy Dąbrowski (ur. 1899, zm. 1967) – polski konstruktor lotniczy, twórca bombowca PZL.37 Łoś
 Jerzy Dąbrowski (ur. 1931, zm. 1991) – polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy gnieźnieński
 Jerzy Dąbrowski (ur. 1933, zm. 1992) – polski dziennikarz radiowy, poeta, tekściarz, satyryk, bajkopisarz
 Jerzy Dąbrowski (ur. 1951, zm. 2001) – polski perkusista
 Józef Dąbrowski (zm. 1724) – polski duchowny katolicki, franciszkanin reformata, kaznodzieja, pisarz ascetyczny
 Józef Dąbrowski (ur. 1842, zm. 1903) – polski duchowny katolicki działający w Stanach Zjednoczonych, pedagog, uczestnik powstania styczniowego
 Józef Dąbrowski (ur. 1876, zm. 1926) – polski działacz społeczny, historyk, publicysta
 Józef Dąbrowski (ur. 1897, zm. 1920) – oficer polski, sierżant pilot
 Józef Dąbrowski (ur. 1907, zm. 1937) – polski działacz młodzieży ludowej
 Józef Dąbrowski (ur. 1912, zm. 1968) – polski duchowny katolicki, kaznodzieja
 Józef Dąbrowski (ur. 1914, zm. 1992) – polski duchowny katolicki, pallotyn, prowincjał Polskiej Prowincji Chrystusa Króla
 Józef Dąbrowski (ur. 1914, zm. 1943), polski oficer Gwardii Ludowej, działacz Polskiej Partii Robotniczej
 Józef Dąbrowski (ur. 1949) – polski polityk, poseł na Sejm III RP
 Juliusz Dąbrowski (ur. 1909, zm. 1940) – polski prawnik, harcmistrz, instruktor harcerski
 Kazimierz Dąbrowski (zm. 1700) – polski poseł sejmowy
 Kazimierz Dąbrowski (zm. 1722) – opat oliwski
 Kazimierz Dąbrowski (ur. 1869, zm. 1931) – przemysłowiec polski
 Kazimierz Dąbrowski (ur. 1886, zm. 1938) – polski lekarz, fizjolog, klinicysta i społecznik
 Kazimierz Dąbrowski (ur. 1900, zm. 1963) – polski działacz PZPR, poseł na Sejm 2. kadencji w PRL
 Kazimierz Dąbrowski (ur. 1902, zm. 1980) – polski psycholog, psychiatra, filozof, pedagog
 Kazimierz Dąbrowski (ur. 1908, zm. 1987) – polski duchowny katolicki, historyk, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
 Kazimierz Dąbrowski (ur. 1936) – polski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Kazimierz Jan Dąbrowski (ur. 1948) – polski samorządowiec, radni i burmistrz Zambrowa
 Kazimierz Romuald Dąbrowski (ur. 1941, zm. 1994) – malarz polski
 Konstanty Dąbrowski (ur. 1856, zm. 1938) – pedagog polski
 Konstanty Dąbrowski (ur. 1906, zm. 1975) – polski ekonomista i działacz państwowy
 Konstanty Dąbrowski – działacz ZSL, poseł na Sejm 5. kadencji w PRL
 Krzysztof Dąbrowski (ur. 1931, zm. 1979) – archeolog polski, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
 Leon Dąbrowski (ur. 1830, zm. 1912) – polski powstaniec styczniowy i sybirak
 Leon Dąbrowski (ur. 1925) – major UB, pułkownik SB
 Leszek Dąbrowski (ur. 1912, zm. 1984) – polski architekt i urbanista
 Ludwik Dąbrowski (ur. 1862, zm. 1933) – polski lekarz, generał brygady Wojska Polskiego
 Maciej Dąbrowski (ur. 1779, zm. 1845) – podpułkownik Wojska Polskiego, podróżnik, emigrant
 Maciej Dąbrowski (ur. 1975) – polski muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i multiinstrumentalista
 Maciej Dąbrowski (ur. 1987) – polski piłkarz, obrońca
 Maciej Dąbrowski (ur. 20 maja 1984) – polski dziennikarz, aktor dubbingowy, reżyser oraz youtuber (m.in. kanał Z Dvpy)
 Marcin Dąbrowski (ur. 1977) – polski prawnik, doktor habilitowany, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 Marek Dąbrowski (ur. 1937) – polski aktor teatralny i filmowy
 Marek Dąbrowski (ur. 1949) – polski szermierz, florecista, mistrz olimpijski
 Marek Dąbrowski (ur. 1951) – polski ekonomista, poseł na Sejm III RP, wiceminister finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej
 Marek Dąbrowski (ur. 1972) – polski motocyklista rajdowy
 Marian Dąbrowski (1882, zm. 1925) – oficer polski, major oświatowy Wojska Polskiego, publicysta
 Marian Dąbrowski (ur. 1878, zm. 1958) – polski dziennikarz, wydawca, przedsiębiorca, poseł na Sejm II RP
 Mariusz Dąbrowski (ur. 1976) – polski zapaśnik, olimpijczyk z Sydney 2000
 Mikołaj Dąbrowski (ur. zm. 1482 albo 1483) – wojewoda chełmiński
 Onufry Dąbrowski (żył w XVII wieku) – chorąży orłowski, generał-major ziemiański
 Piotr Dąbrowski (ur. 1957) – polski aktor i reżyser teatralny
 Piotr Dąbrowski (ur. 1985) – lekkoatleta  polski, 800-metrowiec
 Roman Dąbrowski (ur. 1972) – polski i turecki piłkarz
 Romuald Dąbrowski (ur. 1874, zm. 1939) – oficer polski, podpułkownik piechoty Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał brygady Wojska Polskiego
 Ryszard Dąbrowski (ur. 1934, zm. 2002) – polski lekarz i patofizjolog, wykładowca Akademii Medycznej w Łodzi
 Ryszard Dąbrowski (ur. 1968) – polski scenarzysta i rysownik komiksowy
 Ryszard Dąbrowski (ur. 1933, zm. 2018) – polski duchowny rzymskokatolicki, a następnie starokatolicki, ksiądz infułat oraz wieloletni kanclerz kurii biskupiej Kościoła Polskokatolickiego w RP
 Sławomir Dąbrowski – polski urzędnik państwowy i samorządowiec, prezydent Otwocka
 Sławomir Dąbrowski (ur. 1987) – żużlowiec polski
 Stanisław Dąbrowski (zm. 1575) – archidiakon gnieźnieński
 Stanisław Dąbrowski (ur. 1896) – polski związkowiec, poseł na Sejm 5. kadencji w II Rzeczypospolitej
 Stanisław Dąbrowski (ur. 1899, zm. 1964) – działacz komunistyczny, działacz PPR, GL i AL
 Stanisław Dąbrowski (ur. 1937, zm. 2005) – polski muzyk, dyrygent i kompozytor
 Stanisław Dąbrowski (ur. 1947) – polski sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, poseł na Sejm PRL
 Stanisław Dąbrowski – burmistrz Boleszkowic (1946–1947)
 Stanisław Dąbrowski (ur. 1892, zm. 1973) – polski malarz i historyk sztuki
 Stanisław Dąbrowski (ur. 1925, zm. 2011) – polski rysownik i satyryk
 Stanisław Dąbrowski (ur. 1907, zm. 1992) – polonista, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego WSP w Opolu (1952–1958)
 Stefan Dąbrowski (ur. 1849, zm. 1909) – polski artysta malarz
 Stefan Tytus Dąbrowski (ur. 1877, zm. 1947) – polski lekarz, biochemik i polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, I, II, III kadencji w II Rzeczypospolitej
 Stefan Dąbrowski (ur. 1882, zm. 1945) – polski ziemianin, prawnik i polityk, poseł na Sejm II i III kadencji w II Rzeczypospolitej
 Stefan Dąbrowski (ur. 1895, zm. 1945) – polski ziemianin, rolnik, działacz chłopski, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej
 Szczepan Dąbrowski (ur. 1900, zm. 1943) – stolarz, działacz komunistyczny, członek KPP, działacz Polskiej Partii Robotniczej (PPR)
 Tadeusz Dąbrowski (ur. 1887, zm. 1919) – polski krytyk literacki
 Tadeusz Dąbrowski (ur. 1894, zm. 1915) – oficer I Brygady Legionów Polskich
 Tadeusz Dąbrowski (ur. 1979) – polski poeta, eseista, krytyk literacki
 Tadeusz Dąbrowski – przedsiębiorca polski, działacz i menedżer piłkarski
 Teofil Dąbrowski (ur. 1842, zm. ?) – oficer powstania styczniowego, brat Jarosława, emigrant
 Teofil Dąbrowski (ur. 1895, zm. 1940) – zawodowy oficer piechoty, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari
 Tomasz Dąbrowski (ur. 1761, zm. 1801) – generał adiutant króla w 1776 roku, major 2. Brygady Kawalerii Narodowej w 1793 roku, wojski bielski
 Tomasz Dąbrowski – polski kierowca wyścigowy
 Tomasz Dąbrowski – polski urzędnik państwowy, wiceminister energii
 Wacław Dąbrowski (ur. 1823, zm. 1887) – rzemieślnik polski, prezydent Lwowa
 Wacław Dąbrowski (ur. 1879, zm. 1962) – polski mikrobiolog, rektor SGGW
 Waldemar Dąbrowski (ur. 1951) – polski animator kultury, polityk, minister kultury
 Walenty Dąbrowski (ur. 1847, zm. 1931) – duchowny katolicki, kaszubski działacz społeczno-kulturalny i charytatywny
 Witold Dąbrowski (ur. 1932) – polski ekonomista i polityk
 Witold Dąbrowski (ur. 1933, zm. 1978) – polski poeta i tłumacz literatury rosyjskiej
 Witold Dąbrowski – polski chirurg, poseł na Sejm w PRL w 2. i 3. kadencji
 Witosław Dąbrowski (ur. 1863, zm. 1930) – polski lekarz
 Władysław Dąbrowski (ur. 1906, zm. 1939) – oficer polski, kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Władysław Dąbrowski (ur. 1891, zm. 1927) – oficer polski, major kawalerii Wojska Polskiego
 Władysław Dąbrowski (ur. 1947) – piłkarz, były zawodnik m.in. Legii Warszawa i Widzewa Łódź
 Włodzimierz Dąbrowski (ur. 1892, zm. 1942) – polski prawnik i adwokat, działacz niepodległościowy na Śląsku
 Włodzimierz Dąbrowski (ur. 1891, zm. 1958) – polski działacz komunistyczny
 Włodzimierz Dąbrowski – radny Miejskiej Rady Narodowej, działacz partyjny, trzeci naczelnik miasta Kłodzka w latach 1977–1978
 Wojciech Dąbrowski – polski uczony z XVII w., rektor Akademii Krakowskiej
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1869, zm. 1932) – dziennikarz polski
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1947) – podróżnik polski
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1959) – aktor polski
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1972) – polityk polski, wojewoda mazowiecki
 Zbigniew Dąbrowski (ur. 1931, zm. 1983) – poseł na Sejm w PRL w 8. kadencji
 Zdzisław Dąbrowski (ur. 1843, zm. 1904) – polski organizator przemysłu cukrowniczego
 Zdzisław Dąbrowski (ur. 1875, zm. 1920) – polski inżynier-konstruktor
 Zygmunt Dąbrowski (ur. 1904, zm. 1944) – polski lekkoatleta, sprinter
 Maria Gerson-Dąbrowska (ur. 1869, zm. 1942) – polska pisarka, malarka i rzeźbiarka
 Stefan Moszoro-Dąbrowski (ur. 1957) – polski ksiądz katolicki, numerariusz

Inne 
 Dąbrowski – herb szlachecki
 Dąbrowski – odmiana herbu szlacheckiego Dołęga

Przypisy 

Polskie nazwiska